Al Lettieri (1928-1975), un acteur américain.
 Tino Lettieri (1957- ), un footballeur canadien.
 Vinni Lettieri (1995- ), un joueur américain de hockey sur glace.